Иоганн Кристоф Вольф ( род. в Вернигероде в 1683; ум. в Гамбурге в 1739 году) — германский  и , автор библиографического четырёхтомника на латинском языке «Bibliotheca Hebraea» (Гамбург, 1715—1733; переиздан в 1967), на который ссылаются авторы ЕЭБЕ, когда указывают: «Bibl. Hebr.».

Биография 
Получив образование в Виттенберге, посетил для расширения своих познаний Голландию и Англию. Особенный интерес представляли для него восточные языки и их литературы.

В 1712 году получил место преподавателя еврейского языка в Гамбургской гимназии. В это же приблизительно время в Гамбург была доставлена коллекция Оппенгеймера, и Вольф занялся составлением очерка еврейской литературы на основании сокровищ этой коллекции. В результате возникла его знаменитая «Bibliotheca Hebraea» (4 тома, Гамбург, 1715—1733).

Труды

«Bibliotheca Hebraea» 
 Первый том представляет перечень еврейских писателей;
 второй том посвящён отдельным монографиям по предметам (например, ο Библии, Талмуде, каббале и т. д.);
 последние два тома служат дополнениями к предыдущим, причём в томе III даются новые перечни лиц, писавших по-еврейски, a в томе IV продолжены отдельные монографии. Последние чрезвычайно ценны, и знакомство христиан с Талмудом в XVIII и XIX веках основывалось исключительно на исследованиях Вольфа.

«Bibliotheca Hebraea» подала Штейншнейдеру мысль составить каталог Бодлеяны (Берлин, 1857), в котором труд Вольфа цитируется чуть ли не на каждой странице.

Другие 
 Очерк по истории еврейских словарей (докторская диссертация, Виттенберг, 1705);
 исследование ο караимах («Notitia Karaeorum», Гамбург, 1721), ныне представляющее скорее библиографический, чем научный интерес.

Примечания

Ссылки 
 «Bibliotheca Hebraea» на ГуглБукс: том 1 (1715); том 2 (1721); том 3 (1727) и том 4 (1733).

Гебраисты
Собиратели личных библиотек
Библиографы XVIII века
Библиографы Германии